Ferreira do Amaral pode ser:

João Maria Ferreira do Amaral, (1803-1849), oficial da Marinha, foi governador de Macau, de 1846 a 1849
 Francisco Joaquim Ferreira do Amaral, (1843-1923), militar e administrador colonial, que foi primeiro-ministro de Portugal em 1908;
João Maria Ferreira do Amaral, (1876-1931), oficial do Exército, Comandante da Polícia Civica de Lisboa, de 1923 a 1930
 Augusto Ferreira do Amaral, 3º barão de Oliveira Lima (1942- ), advogado, genealogista e dirigente monárquico português, que foi ministro do VII Governo Constitucional;
 Joaquim Ferreira do Amaral, (1945- ), político português que foi por diversas vezes ministro e candidato a Presidente da República em 2001.
 João Martins Ferreira do Amaral, (1948- ), Professor Catedrático do ISEG (Departamento de Economia).

Desambiguações de sobrenomes